Ondermarck (familie)
 Ondermarck (godshuizen), godshuizen in Brugge